Souque peut faire référence à:
La Souque,  sommet des Pyrénées-Orientales
Souque à la corde, tir à la corde